Картахена може да се отнася за:
 град Картахена (Испания)
 град Картахена (Колумбия)
 град Картахена (Чили)

Вижте също 
 Картаген